Старово може да се отнася за:

 Старово, село в България, област Кърджали, до 1934 г. Коджа Юмер;
 Старово, село в община Поградец, Албания с албанско име Бучимас;